Allensville può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Allensville (Kentucky)
Allensville (Pennsylvania)
Allensville (Virginia Occidentale)